N93 est un sigle qui peut faire référence à :
 Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel, d’après la Classification internationale des maladies ;
 HMS Tuna (N94), un sous-marin de la Royal Navy ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres